Disruptor steht für:

 eine hormonaktive Substanz, siehe Endokrine Disruptoren
 Wassergewehr, ein Schussgerät zur Bombenentschärfung
 Disruptor (Computerspiel), ein Ego-Shooter für PlayStation
 eine fiktive Waffe u. a. in den Star-Trek-Filmen, siehe Star-Trek-Technologie #Phaser
 eine Person oder ein Unternehmen, die bzw. das durch Einführung einer disruptiven Innovation in den Markt diesen grundlegend verändern will bzw. diesen Effekt herbeiführt

Siehe auch:
 Disrupt
 Disruption